OCT, Oct och oct kan syfta på 

 OCT - en bildteknik i oftalmologi för undersökning av näthinnans olika lager, se Optical coherence tomography